Le terme Opinaca peut se référer à:

Toponymie

Canada

 Réservoir Opinaca, dans la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, Nord-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques: 52° 38' 58;76° 19' 54".
 Lac Opinaca, partie du réservoir Opinaca, dans la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, Nord-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques: 52° 40' 07"; 76° 22' 07".
 Petit lac Opinaca, partie du réservoir Opinaca, dans la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, Nord-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques: 52° 22' 18"; 76° 38' 18".
 Rivière Opinaca, un cours d'eau de dans la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, Nord-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques: 52° 13' 59"; 78° 02' 15".
 Petite rivière Opinaca, un cours d'eau de la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, Nord-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques: 52° 24' 20"; 77° 10' 36".